Гэдсби () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гэдсби, Билл (1927—2016) — канадский хоккеист, член Зала хоккейной славы.
 Гэдсби, Генри Роберт (1842—1907) — британский композитор и органист.
  (1979—2006) — английский футболист.